Zuazo o Zuazu puede referirse a:

 Balonmano Zuazo, un equipo femenino español de balonmano de la ciudad de Baracaldo, Vizcaya.
 Zuazo de Cuartango, concejo español, perteneciente al municipio de Cuartango, en la provincia de Álava. 
 Zuazo de Gamboa, antigua localidad española, perteneciente al municipio de Barrundia, en la provincia de Álava. 
 Zuazo de Vitoria, un pueblo y concejo perteneciente al municipio de Vitoria, en la provincia de Álava. 
 Zuazu, una localidad española y un concejo de la Comunidad Foral de Navarra perteneciente al municipio de Araquil.